Полыгалов, Василий Афанасьевич (1921—2007) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Полыгалов, Игорь Юрьевич (род. 1986) — российский хоккеист.
 Полыгалов, Павел Андреевич (1912—1968) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.